Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая. Одна из бывших солисток группы «Мираж» (1988—1989).

Биография

Детство и юность 

Родилась 5 мая 1966 года в городе Донском Тульской области. Семья жила в Северо-Задонске на улице Школьной. Отец Иван Алексеевич Сапронов был машинистом на железнодорожном транспорте; его парализовало, и он стал инвалидом 2 группы. Мать Валентина Дмитриевна работала в торговле и воспитательницей в детском саду. Старший брат — Владислав, родившийся в 1959 году в первом браке матери.

В течение пяти лет, до двенадцатилетнего возраста, Ирина занималась художественной гимнастикой, занимала призовые места на соревнованиях, выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. После переезда в Новомосковск занималась волейболом, но жалела, что бросила гимнастику. После того, как Ирина окончила пятый класс северо-задонской средней школы, её семья переехала в город Новомосковск Тульской области, где у отца были перспективы по службе. В Новомосковске они жили в районе депо по улице Мира.

В 1981 году, окончив восемь классов новомосковской средней школы № 20, поступила на факультет промышленно-гражданского строительства Новомосковского строительного техникума. По окончании техникума в 1985 году была направлена по распределению на работу в Тулу, но вместо этого отправилась в Москву, где поступила на заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, которое окончила в 1990 году. Во время обучения работала заведующей базой, потом довольно долго — секретарём у начальника строительного отдела, пока не получила комнату в Москве.

Карьера 
В 1986 году познакомилась в Сочи со своим будущим мужем Виктором Салтыковым, солистом группы «Форум».

В конце 1988 года с мужем Виктором Салтыковым на дискотеке в клубе познакомилась с руководителем группы «Мираж», после ухода Натальи Ветлицкой он искал солистку и предложил ей попробовать. Во время гастролей заболела дочь Алиса, и Салтыкова поехала в Москву. Чтобы не срывать гастроли, на сцену выходила Татьяна Овсиенко. Салтыкова проработала в коллективе 6 месяцев.

В 1993 году Салтыкова купила коммерческие торговые палатки на Кутузовском проспекте в Москве и стала заниматься предпринимательством. Трудилась по двенадцать часов в сутки: организовывала торговлю одеждой и косметикой, вела учёт. Продавцами у неё работали танцоры из музыкального коллектива мужа, которые в тот момент сидели без работы.

Недолго работала в варьете ресторана «Дели». После очередных неудач в работе и трудностей в личной жизни решила стать певицей. В 1994 году состоялся сольный дебют Салтыковой на концертной эстраде — в Москве в кинотеатре «Варшава», где она исполнила песню «Отпусти меня» на музыку и слова С. Мудрова, которая позже вошла в её дебютный альбом.

1 февраля 1995 года Салтыкова записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой и написавшего её хит «Playboy», и слова Аркадия Славоросова и клип на неё с группой НОМ.

Для записи первого альбома «Серые глаза» и видеоклипа к одноимённой песне Салтыкова заложила драгоценности и квартиру в Москве. Она сделала ставку на сексуальность, поэтому видео получилось достаточно провокационным для того времени. Через две недели после попадания клипа в телеэфир начала получать предложения от звукозаписывающих компаний о покупке альбома. Салтыкова отдала предпочтение студии «Союз», и в середине 1995 года альбом вышел и стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.

Отношение критиков и общественности к новой певице было неоднозначным. Многие люди сравнивали её с Памелой Андерсон, называя музыку поверхностной.

Хитами стали ещё две песни из альбома — «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также был снят видеоклип.

С октября 1995 года певица стала выступать в основном в московских клубах.

В ноябре 1996 года выпустила второй альбом — «Голубые глазки». Над ним работал также Олег Молчанов, написавший четыре песни. К сотрудничеству привлекались композиторы Игорь Жирнов и Александр Назаров. На заглавную песню в Санкт-Петербурге был снят первый клип; режиссёром выступил Сергей Кальварский. 

24 и 25 мая 1997 года состоялись сольные концерты Салтыковой в ГЦКЗ «Россия» в Москве и в зале «Октябрьский» в Петербурге. Последовал большой концертный тур по России и странам СНГ, в ходе которого Салтыкова также дала благотворительные концерты для детского дома в Ереване и военного госпиталя в Москве.

Салтыкова появилась на обложке ноябрьского номера журнала «Playboy». Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз.

В 1998 году вышел третий альбом, «Алиса», посвящённый дочери. В новом альбоме Салтыкова решила смягчить свой имидж, и в итоге на пластинке было больше романтичных композиций. Песни «Белый шарфик» и «Бай-бай» стали хитами, и новый альбом продался значительно лучше, чем предыдущий.

Владелец Дома красоты и стиля «Ирина Салтыкова» на Саввинской набережной.

12 июня 2016 года Ирина Салтыкова вместе с Олегом Гаркушей выступила ведущей концерта «Брат 2. 15 лет спустя», на котором прозвучали песни из саундтрека к художественному фильму «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова.

Ирина Салтыкова участвовала в телепрограммах «Музыкальный ринг 1999 г.», «Акулы пера», «Тема», «Девчата», «Перехват», ток-шоу «Каникулы в Мексике 2», «Без страховки», «Секрет на миллион», «Рождественские встречи» 1998 г. с песней «Белый рыцарь», а также совместно с группой Двое на песню «Зной»

Семья 

Отец Иван Алексеевич Сапронов (26 июля 1931—1994), работал машинистом на железнодорожном транспорте. Мать Валентина Дмитриевна Сапронова (род. 12 октября 1936), работала воспитательницей в детском саду.

Старший брат (сын матери от первого брака) — Владислав Николаевич Эндельцев (род. 19 февраля 1959), окончил железнодорожный техникум, работает у Салтыковой водителем и курьером, был директором компании ООО «Ирина Салтыкова»; женат, имеет троих детей и троих внуков.

Бывший муж (1987—1995) — Виктор Салтыков (род. 22 ноября 1957), певец, участник (солист) групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», а также сольный исполнитель.

Дочь Алиса Салтыкова (род. 13 декабря 1987), певица (псевдонимы Alyssa Salt, Талита), училась во Франции и Швейцарии, пишет стихи и прозу (в основном на английском языке), песни (в том числе и для Ирины Салтыковой, например, «За мной»). Жила в Лондоне, выступала на частных мероприятиях, в клубах. В 2018 году с помощью матери начала музыкальную карьеру в России: снимает клипы, поёт песни на русском и английском. В 2019 году спела кавер-версию на песню матери «Серые глаза».

Творчество

Дискография 

Студийные альбомы

Синглы
 1995 — Серые глаза (сингл)
 2016 — За мной
 2018 — Слово «Но»
 2018 — Девчонки

Сборники
 1998 — The Best

VHS и DVD
 1997 — «Лучшие видеоклипы (VHS)»
 2007 — «… для тебя. 12 лучших видеоклипов на DVD»

Видеография

Фильмография

Работа в рекламе 
 Таблетки «Ревалгин» (2006)
 Выставка «1000 шапок» (2019)

Книги 
 2008 — «Большой подарок для супердевочек от Ирины Салтыковой». ISBN 978-5-17-050172-4, ISBN 978-5-9713-7193-9, ISBN 978-985-16-4661-2
 2009 — «Энциклопедия красоты от Ирины Салтыковой». ISBN 978-5-17-050171-7, ISBN 978-5-9713-7192-2, ISBN 978-985-16-4452-6
 2010 — «Первая стерва России. Мои университеты». ISBN 978-5-17-052602-4

Награды 
 1996 — лауреат российской музыкальной премии «Золотой граммофон» — за песню «Серые глаза».

Примечания

Ссылки 
 saltykova.ru — официальный сайт певицы Ирины Салтыковой

Выпускники МЭСИ
Поп-вокалисты России
Писатели России
Кандидаты в мастера спорта СССР
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Мираж (группа)
Виктор Салтыков